Nimismies kan syfta på följande platser:

Finland 

 Länsmannen, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Nimismies (ö i Finland), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar